Schmarsow steht für:

 Schmarsow (Kruckow), Ortsteil der Gemeinde Kruckow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Schmarsow (Rollwitz), Ortsteil der Gemeinde Rollwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Schmarsow (Triglitz), bewohnter Gemeindeteil im Ortsteil Mertensdorf der Gemeinde Triglitz im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 den deutschen Namen des polnischen Ortes Smardzewo in der Woiwodschaft Westpommern

Personen:
 August Schmarsow (1853–1936), deutscher Kunsthistoriker